Хироси Нанама (; ; ) — японский футболист, полузащитник, тренер. Известен выступлениями за клуб «Джубило Ивата», который тренировал с 2014 по 2019 год.

Клубная карьера 
Всю профессиональную карьеру, не считая аренды, провёл в «Джубило Ивата». За 13 проведенных лет в клубе из Иваты Нанами провёл 289 матчей и забил 32 гола. Трижды был отдан в аренду: итальянская «Венеция» (1999/00), «Сересо Осака» (2006) и «Токио Верди» (2007). В «Джубило Ивата» Нанама попал после окончания университета в 1995 году, и с первого сезона не просто стал игроком основы, а ключевым футболистом «золотой эпохи» клуба. В составе команды он стал чемпионом страны в 1997 году, обладателем Кубка Джей-лиги в 1998, и Азиатского Кубка чемпионов в 1998-99. Нанама попадал в символическую сборную лиги на протяжении трёх лет подряд (1996-1998).

В июле 1999 года Нанами отправился в аренду в «Венецию» на правах аренды. Однако в следующем сезоне клуб был низведен до Серии B и в сентябре футболист вернулся в Японию. В 2001 году он получил травму колена, и долгое время проходил лечение. «Джубило Ивата» снова стал чемпионом в 2002 году и обладателем Кубка Императора в 2003 года. В 2006 году он все реже появлялся на поле и в августе был отправлен а аренду в «Сересо Осака». А в 2007 году играл за «Токио Верди», выступавшем в лиге J2. В 2008 году Нанами вернулся в родной клуб, чтобы объявить о завершении карьеры в ноябре, отметив, что все эти годы его преследовала травма колена.

Карьера в сборной 
Нанами был ключевой фигурой для сборной Японии в конце 1990-х и начале 2000-х годов. За сборную Японии он провёл 67 матчей и забил 9 мячей. 6 августа 1995 года Нанами дебютировал за национальную команду и забил гол в матче против Коста-Рики. С 1996 года он стал центральным игроком команды и носил футболку с номером 10. Обладатель Кубка Азии 2000 года в Ливане, где провёл все матчи без замен и забил три гола, за что удостоился награды самого ценного игрока турнира. Участник Кубка Азии 1996 года в ОАЭ, Чемпионата мира 1998 года в Франции и Кубка Америки 1999 года в Парагвае. После того, как в 2001 году Нанами получил травму колена, он завершил выступления за сборную.

Тренерская карьера 
В сентябре 2014 года, Нанами стал тренером «Джубило Ивата», игравшем в лиге J2 в сезоне 2014 года и ставившего задачу вернуться в высшую лигу J1. Однако клуб занял только 4-е место, зато в 2015 году, закончив сезон на второй строчке ему удалось вернуться в элиту японского футбола. В 2016 году «Джубило Ивата» не радовал болельщиков результатами и завершил сезон на 13 месте. После этого были сделаны определённые выводы и в качестве усиления состава в команду был приглашён Сюнсукэ Накамура, опытный и титулованный полузащитник, который помог «Джубило Ивата» занять в сезоне 2017 шестое место. Но сохранить или улучшить этот результат не удалось, в 2018 году «Джубило Ивата» стал 16 клубом из 18 и был вынужден играть стыковой матч с командой лиги J2. Клубу удалось остаться в высшем дивизионе, но к середине нового сезона команда оставалась на последней строчке турнирной таблицы и Нанами решил уйти в отставку.

Стиль игры 
В детстве и юности, до того момента, как Нанами стал выступать за команду средней школы и колледжа, он зачастую больше играл в атаке. Но с приходом в профессиональный футбол и национальную сборную, тренеры подметили его склонность к защите. С приходом Дунги в «Джубило Ивата» они с Нанами делили центр полузащиты и контролировали как атаку, так и оборону команды.

Нанами — левша, то есть контролирует мяч и бьёт преимущественно левой ногой. Он достаточно редко использует правую ногу и даже в матчах, где он играл на правом фланге, он все равно чаще использовал левую ногу. В одном из интервью он говорил: «Когда я играю правой ногой, я вижу, что моя игра не так хороша», и позже подчеркивал: «Я хочу, чтобы вы внимательнее смотрели на те моменты, когда мяч оказывается под моей левой ногой». Его слова находят подтверждение и в статистике — гол, забитый его правой ногой был далеко не первым в профессиональной лиге.

После полученной травмы колена и долгом перерыве в карьере, когда он не мог играть, он старался скрывать своё тяжелое состояние. Нанами оправдывался после очередной игры, которую пропускал: «Это больше связано с состоянием поля, чем с моим собственным». Даже после объявления о завершении карьеры, когда товарищи по команде пришли поддержать Нанами в его гостиничный номер, он не мог сказать им в каком плохом состоянии находится его колено.

Достижения

Командные 
  «Джубило Ивата»
 Чемпион Японии: 1997, 1999, 2002
 Обладатель Лиги чемпионов АФК: 1999

Международные 
  Сборная Японии
  Кубка Азии: 2000

Индивидуальные 
 Самый ценный футболист Кубка Азии: 2000
 Включен в символическую сборную Кубка Азии: 1996, 2000
 Включен в символическую сборную Джей-Лиги: 1996, 1997, 1998, 2002

Статистика

В клубе

В сборной 

Голы за сборную

Тренерская статистика

Примечания

Ссылки 
 Статистика FIFA
 National Football Teams
 Japan National Football Team Database
 Профиль игрока в Джей-лиге
 Профиль тренера в Джей-лиге

Футболисты Японии
Игроки сборной Японии по футболу
Игроки ФК «Джубило Ивата»
Игроки ФК «Венеция»
Игроки ФК «Сересо Осака»
Игроки ФК «Токио Верди»
Футбольные тренеры Японии
Тренеры ФК «Джубило Ивата»
Тренеры ФК «Мацумото Ямага»